Игры высшего дивизиона (высшей лиги) системы футбольных лиг России впервые были проведены в 1992 году. С 1992 по 1998 год турнир носил название «Высшая лига», а с 1998 по 2001 — «Высший дивизион». Начиная с 2002 года турниром стала управлять Российская футбольная премьер-лига, и он сам получил такое название.

С 1992 по 2010 год чемпионат проводился по системе «весна-осень», а после переходного турнира 2011/2012 годов, который проходил в течение полутора лет, стартовал турнир 2012/2013 годов, и с тех пор чемпионат проводится по системе «осень-весна».

Ниже представлен список ста лидеров (гвардейцев) высшей лиги России по футболу по количеству проведённых игр. Элементы в нём упорядочены по количеству матчей в порядке убывания. Составлен на основе статистических данных сайта 100bombardirov.ru.

Лидером среди футболистов по количеству проведённых игр является Игорь Акинфеев — 534 матча.

Список игроков 

Данные верны по состоянию на 19 марта 2023 года (после окончания 20-го тура РПЛ-2022/2023)
 № — место, занимаемое футболистом в списке.
 Фото — фотография футболиста.
 Имя — имя футболиста.
 Гражданство — гражданство футболиста.
 Амплуа — позиция футболиста на поле.
 Период игры — период игры футболиста в чемпионате России.
 Клубы — клубы, за которые выступал футболист в чемпионате России(в скобках указано количество матчей, проведённое футболистом за этот клуб; для действующих игроков нынешний клуб выделен полужирным шрифтом).
 Сезоны — количество сезонов, проведённых футболистом в чемпионате России.
 Игры — количество игр, сыгранных футболистом в чемпионате России.
 Голы — количество голов, забитых футболистом в чемпионате России.
 Прим. (примечания) — ссылка на источник

Легенда к списку 

Расшифровка позиций

Сокращения
 (М) — Москва.
 (Ст) — Ставрополь.
 (НН) — Нижний Новгород.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Список лидеров на 100bombardirov.ru
 Официальный сайт Российской Премьер-лиги
 www.teams.by // Гвардейцы турнира — Чемпионат России. Премьер-лига

Чемпионат России по футболу
Гвардейцев